Svenska Hockeyligan 2021/2022 var den 47:e säsongen av Svenska Hockeyligan, Sveriges högsta division i ishockey. Precis som under föregående säsong ledde Coronaviruspandemin till att många matcher flyttades, spelades inför begränsad publik eller på annat sätt påverkades.

Deltagande lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel
Tio lag gör upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Lagen matchas i varje omgång efter tabellplacering: högst placerat lag möter lägst placerat lag, näst-högst placerat lag möter näst-lägst placerat lag och så vidare.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler 
I åttondelsfinal 1 mötte laget på 7:e plats laget på 10:e plats. I åttondelsfinal 2 mötte laget på 8:e plats laget på 9:e plats. Åttondelsfinalerna spelades i bäst av tre matcher. Vinnaren i respektive åttondelsfinal gick vidare till kvartsfinal.

Örebro HK–Brynäs IF

Örebro HK gick vidare till kvartsfinal efter 2–1 i matcher.
Leksands IF–IK Oskarshamn

IK Oskarshamn gick vidare till kvartsfinal efter 2–1 i matcher.

Kvartsfinaler 

Rögle BK–IK Oskarshamn

Rögle BK gick vidare till semifinal efter 4–3 i matcher.

Luleå HF–Örebro HK

Luleå HF gick vidare till semifinal efter 4–1 i matcher.

Skellefteå AIK–Färjestad BK

Färjestad BK gick vidare till semifinal efter 4–2 i matcher.

Frölunda HC–Växjö Lakers

Frölunda HC gick vidare till semifinal efter 4–0 i matcher.

Semifinaler 

Rögle BK–Färjestad BK

Färjestad BK gick vidare till final efter 4–2 i matcher.

Luleå HF–Frölunda HC

Luleå HF gick vidare till final efter 4–1 i matcher.

Final 

Luleå HF–Färjestad BK

Färjestad BK blev svenska mästare efter 4–3 i matcher.

Play out
Play out spelades i bäst av 7 matcher, för att avgöra vilket av de två sista lagen i serien som skulle flyttas ner till Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Timrå spelar kvar i SHL efter 4-0 i matcher, Djurgården flyttas ner till Hockeyallsvenskan nästa säsong.

TV-sändningar
C More har sändningsrättigheterna för SHL säsongen 2021/2022 och har tre huvudsändningsdagar, tisdagar, torsdagar och lördagar. Torsdagar och lördagar är sändningar med studiosändning. Lördagsändningen börjar kl 14.30 och har två huvudmatcher, där den första matchen börjar kl 15.15 och den andra huvudmatchen kl 18.00. Den första matchen sänds parallellt i C More och TV4.

Se även 
 Svenska damhockeyligan 2021/2022
 Hockeyallsvenskan 2021/2022

Referenser

Externa länkar
SHL.se (officiell webbplats för Svenska Hockeyligan)

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Ishockeysäsongen 2021/2022
2021/2022